Constantinopel kwam in haar lange geschiedenis naast verscheidene belegeringen tweemaal ten val:
Beleg en val van Constantinopel (1204), Constantinopel werd ingenomen door legers onder leiding van de Rooms-Katholieke Kerk (Vierde Kruistocht);
Beleg en val van Constantinopel (1453), Constantinopel viel in handen van de Ottomanen.